Аденії () — англомовне прізвище, поширене в країнах Африки.

Відомі носії:

 Амінат Аденії (1993) — нігерійська борчиня вільного стилю
 Джеймс Аденії (1992) — нігерійський футболіст
 Метью Аденії (1987) — бенінський футболіст